ТВН — сокращение от фразы To Be Honest (рус. Честно говоря).
 ТВН — сокращение от названия эхоконференции Фидонета TYT.BCE.HACPEM.
 ТВН-1 — советский прибор ночного видения, разработанный для вождения бронетанковой техники.
 ТВН — (термос войсковой носимый) — советский/российский пищевой армейский термос с колбой из нержавеющей стали.